Ковалёв, Фёдор:
 Ковалёв, Фёдор Гаврилович (1895—1961) — советский государственный и политический деятель.
 Ковалёв, Фёдор Иванович (1904-?) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Ковалёв, Фёдор Иустинович (1898—1954) — советский геолог, горный инженер.
 Ковалёв, Фёдор Лукич (1909—1973) — советский инженер-технолог, лауреат Сталинской премии.
 Ковалёв, Фёдор Михайлович — русский старообрядец.